Населённые пункты медье Баранья:

Города 
 Бой
 Виллань
 Козармишлень
 Комло
 Мохач
 Печ
 Печварад
 Сентлёринц
 Сигетвар
 Харкань
 Шашд
 Шейе
 Шиклош

Деревни и сёла 
 Абалигет
 Аг
 Адорьяш
 Альмамеллек
 Альмашкерестур
 Альшомочолад
 Альшосентмартон
 Апатварашд
 Араньошгадань
 Ата
 Бабарц
 Бабарчзёлёш
 Баконья
 Бакоца
 Бакша
 Банфа
 Бар
 Бараньяенё
 Бараньясентдьёрдь
 Бараньяхидвег
 Башаль
 Безедек
 Бельварддьюла
 Беременд
 Беркешд
 Бешенце
 Бикаль
 Бирьян
 Бичерд
 Бишше
 Богад
 Богадминдсент
 Богдаша
 Бода
 Бодойябер
 Больдогашсоньфа
 Борьяд
 Ботькапетерд
 Бошта
 Бюккёшд
 Бюрюш
 Важнок
 Вайсло
 Варад
 Варга
 Вашарошбец
 Вашарошдобо
 Вейти
 Векень
 Велень
 Веменд
 Вершенд
 Вилланькёвешд
 Вокань
 Гаре
 Гёдре
 Герде
 Гереньеш
 Герешдлак
 Гёрчёнь
 Гёрчёньдобока
 Гильванфа
 Гордиша
 Денчхаза
 Динньеберки
 Диошвисло
 Драваивань
 Дравакерестур
 Дравапальконья
 Дравапишки
 Дравасабольч
 Дравасердахей
 Дравастара
 Дравафок
 Дравачепель
 Дравачехи
 Дунасекчё
 Дьёд
 Дьёндьёшмеллек
 Дьёндьфа
 Задор
 Залата
 Зенгёварконь
 Зок
 Ибафа
 Иванбаттьян
 Ивандарда
 Иллочка
 Ипачфа
 Какич
 Карас
 Катадфа
 Католь
 Качота
 Кашад
 Кёблень
 Кёвагосёлёш
 Кёваготёттёш
 Кёкень
 Кекешд
 Кёлькед
 Кемеш
 Кемше
 Кесю
 Кетуйфалу
 Кирайэдьхаза
 Кишашсоньфа
 Кишбестерце
 Кишбудмер
 Кишвасар
 Кишдер
 Кишдобса
 Кишкашша
 Кишлиппо
 Кишньярад
 Кишсентмартон
 Киштамаши
 Киштапольца
 Киштотфалу
 Кишхаймаш
 Кишхаршань
 Кишхеренд
 Кишъякабфальва
 Ковачсеная
 Ковачхида
 Корош
 Ланьчок
 Лапанча
 Лигет
 Липпо
 Липтод
 Ловасхетень
 Лотхард
 Лужок
 Магоч
 Мадьярбой
 Мадьярегредь
 Мадьярлукафа
 Мадьярмечке
 Мадьярсек
 Мадьяртелек
 Мадьярхертеленд
 Мадьяршарлош
 Маза
 Майш
 Манфа
 Мараза
 Мариакеменд
 Маркоц
 Марок
 Мароча
 Мартонфа
 Марфа
 Матть
 Мезёд
 Мекеньеш
 Меренье
 Мечекнадашд
 Мечекпёлёшке
 Миндсентгодиша
 Можго
 Мольвань
 Моньород
 Надьбудмер
 Надьвать
 Надьдобса
 Надькозар
 Надьньярад
 Надьпалль
 Надьпетерд
 Надьтотфалу
 Надьхаймаш
 Надьхаршань
 Надьчань
 Немешке
 Ньюготсентерсебет
 Обанья
 Оздфалу
 Окораг
 Окорвёльдь
 Олас
 Ольд
 Оросло
 Орфю
 Офалу
 Очард
 Пале
 Палотабожок
 Пальконья
 Папрад
 Патапоклоши
 Пеллерд
 Перекед
 Петерд
 Петтенд
 Печбагота
 Печдевечер
 Печудвард
 Пишко
 Погань
 Поча
 Радфальва
 Регенье
 Рожафа
 Ромонья
 Сабадсенткирай
 Сава
 Садь
 Сайк
 Саланта
 Салатник
 Сапорца
 Сарас
 Сасвар
 Себень
 Седеркень
 Сёке (Венгрия)
 Сёкед
 Секейсабар
 Селлё
 Семей
 Сентденеш
 Сентегат
 Сенткаталин
 Сентласло
 Сёрень
 Силадь
 Сильваш
 Сулиман
 Сумонь
 Сюр
 Таррош
 Текеш
 Теклафалу
 Тенгери
 Тёттёш
 Тешенфа
 Тешень
 Тормаш
 Тотсентдьёрдь
 Тофю
 Туронь
 Удвар
 Уйпетре
 Фазекашбода
 Фекед
 Фельшёэгерсег
 Фельшёсентмартон
 Хашшадь
 Хедьсентмартон
 Хедьхатмароц
 Хелешфа
 Хетвехей
 Хидаш
 Химешхаза
 Хирич
 Хоболь
 Хоморуд
 Хорватхертеленд
 Хошсухетень
 Хустот
 Цун
 Чаньосро
 Чарнота
 Чебень
 Черди
 Черкут
 Черто
 Чонкаминдсент
 Шамод
 Шарок
 Шаторхей
 Шиклошбодонь
 Шиклошнадьфалу
 Шомберек
 Шомодьвисло
 Шомодьхаршадь
 Шомодьхатван
 Шомодьапати
 Шошвертике
 Эгераг
 Эдьхазашкозар
 Эдьхазашхарасти
 Элленд
 Эндрёц
 Эрдёшмарок
 Эрдёшмечке
 Эржебет

 
Баранья